Bustillo est un nom propre espagnol qui peut faire référence à :

Toponyme

Espagne 
 , localité de la municipalité de Cea de la province de León, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Bustillo de Chaves, commune de la province de Valladolid, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 , localité de la municipalité de Valderredible, dans la communauté autonome de Cantabrie ;
 Bustillo del Oro, commune espagnole de la province de Zamora, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Bustillo del Páramo, commune espagnole de la province de León, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 , localité de la province de Burgos, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Bustillo del Páramo de Carrión, commune espagnole de la province de Palencia, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 , village et pedanía de la municipalité de Barruelo de Santullán de la province de Palencia, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Bustillo de la Vega, commune espagnole de la province de Palencia, dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 , localité de la municipalité de Villafufre, dans la communauté autonome de Cantabrie.

Bolivie 
 Province de Rafael Bustillo, une province du département de Potosí en Bolivie ;

Patronyme

Bustillo comme premier patronyme 
 , titre de noblesse espagnol créé par la reine Isabelle II en 1860 en faveur de José María de Bustillo Gómez de Barreda, marin et Ministre de la Marine en Espagne ;
 Alexandre Bustillo (1975-), réalisateur et scénariste français ;
  (1889-1982), architecte et peintre argentin ;
 , militaire et gouverneur mexicain ;
  (1967-), journaliste espagnol ;
  (1836-1908), journaliste, poète et humoriste espagnol ;
  (1893-1973), avocat argentin ;
  (1893-1973), avocat et homme politique hondurien ;
  (1960-), diplomate uruguayen ;
 François-Xavier Bustillo (1968-), religieux franciscain et évêque espagnol ;
  (1945-), militaire et homme politique hondurien ;
  (1816-1910), militaire et homme politique argentin ;
  (1835-1839), militaire et homme politique hondurien, Président du Honduras ;
  (1803-1868), marin et homme politique espagnol ;
 Juan Bustillo Oro (1904-1989), réalisateur de cinéma mexicain ;
 Miguel Ángel Bustillo (1946-2016), footballeur international espagnol ;
  (1813-1873), avocat, diplomate et homme politique bolivien ;

Bustillo comme deuxième nom de famille 
  (1763-1822), marin et homme politique espagnol ;
  (1943-), homme politique espagnol ;
 Miguel Oquelí Bustillo (1859-1938), homme politique hondurien, président du Honduras ;
  (1839-1908), avocat, économiste et homme politique espagnol ;
 José Santos Guardiola Bustillo (1816-1862), homme politique hondurien et président du Honduras.

Divers 
 Grotte de Tito Bustillo, abri préhistorique contenant des peintures pariétales, situé dans la ville de Ribadesella, dans la communauté autonome des Asturies en Espagne.

Patronyme hispanique